RB ali Rb je lahko:
 rubidij, kemični element
 Regionalbahn, sistem regionalne železnice v Nemčiji
 mednarodna avtomobilska oznaka za Bocvano.
 IATA oznaka za Syrian Arab Airlines

Glej tudi 

Kratice